Gary Smith (né en 1944),  est un joueur de hockey sur glace canadien ;
 Gary Smith (né en 1950),  est un batteur américain ayant participé aux groupes Chase et Survivor ;
 Gary Smith (né en 1968),  est un joueur de football anglais devenu entraîneur ;
 Gary Smith (né en 1971), est un joueur de football écossais.